Six Nations 2013 war die 14. Ausgabe des jährlichen Rugby-Union-Turniers Six Nations. An fünf Wochenenden vom 2. Februar bis zum 16. März 2013 traten die Nationalmannschaften von England, Frankreich, Irland, Italien, Schottland und Wales in 15 Spielen gegeneinander an. Wales verteidigte den Titel erfolgreich.

Teilnehmer

Tabelle

Ergebnisse

Erste Runde

Zweite Runde

Dritte Runde

Vierte Runde

Fünfte Runde

Statistik

Meiste erzielte Versuche

Meiste erzielte Punkte

Weblinks 
 Website von Six Nations

Rugby 2013
2013